Михаил Антонович Михайлов:
 Михайлов, Михаил Антонович (1916—1986) — Герой Советского Союза.
 Михайлов, Михаил Антонович (1917—1995) — ректор Ташкентского института иностранных языков.